Rio Ob — rio da Rússia
 Golfo de Ob — baía no norte da Rússia
 Ob (cidade) — cidade do oblast de Novosibirsk, na Rússia
 Albufeira de Novosibirsk — lago artificial no rio Ob

Desambiguação
Desambiguações de topônimos